Svetozar Gligorić (Servisch: Светозар Глигорић) (Belgrado, 2 februari 1923 – aldaar, 14 augustus 2012) was een Servisch schaker.

Gligorić werd in 1951 grootmeester FIDE. Hij is twaalf keer kampioen van Joegoslavië geweest en verschillende keren Europees kampioen. Hij heeft een aantal schaakboeken geschreven en ook de theorie bestudeerd, vooral van de Konings-Indische opening en van het Siciliaans. Hij overleed op 89-jarige leeftijd aan een hersenbloeding.

De Gligorićvariant (ook: Gligorić-Taimanovvariant) in het Konings-Indisch is naar hem vernoemd: 1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0-0 6.Le2 e5 7.Le3 (zie diagram). De variant valt onder ECO-code E92.

Externe links 
 
 

Joegoslavisch schaker
Servisch schaker
Schaakgrootmeester